osoby
 Bogusław Gruchała (ur. 1933) – polski komandor dyplomowany
 Janusz Gruchała (1949-2011) – polski historyk
 Marcin Gruchała (ur. 1971) – polski lekarz
 Piotr Gruchała (ur. 1972) – polski piłkarz
 Sylwia Gruchała (ur. 1981) – polska florecistka